Metz Handball ist ein französischer Handballverein aus Metz. Die Damenmannschaft spielt in der höchsten französischen Spielklasse, der Division 1.

Geschichte 
Metz Handball wurde im Jahr 1967 gegründet. Seit 1985 hat die Damenmannschaft 24 Meisterschaften und 9 nationale Pokale gewonnen.

Kader der Saison 2022/23

Damen 

Trainer: Emmanuel Mayonnade

Bekannte ehemalige Spielerinnen 
 Jekaterina Andrjuschina
 Camille Ayglon-Saurina
 Yvette Broch
 Zita Galić
 Ana Gros
 Mélinda Jacques-Szabo
 Nina Kanto
 Leila Lejeune
 Amandine Leynaud
 Nodjialem Myaro
 Svetlana Ognjenović
 Allison Pineau
 Mégane Vallet
 Isabelle Wendling
 Grâce Zaadi

Erfolge 
 Französischer Meister:  1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2022
 Französischer Pokalsieger: 1990, 1994, 1998, 1999, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019 und 2022
 Französischer Ligapokalsieger: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2014
 EHF-Pokal: 2013 Finalist

Weblinks 
 Offizielle Website

 
Handballverein (Frankreich)
Sportverein (Lothringen)
Gegründet 1967
Metz #Handball
Organisation (Metz)